Суперкубок Аргентини з футболу 2013  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 лютого 2014 року між чемпіоном Аргентини клубом Велес Сарсфілд та володарем кубка Аргентини клубом Арсенал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2013
Аргентина
Лютий 2014
2014 в аргентинському спорті